Скотт (ім'я) () — значення імені Скотт — «світло». 
Скотт () — англійське прізвище.

Ім'я

Музиканти та виконавці 
 Бон Скотт — вокаліст гурту AC/DC
 Скотт Джоплін — афроамериканський композитор і піаніст.

Кіноіндустрія 
 Скотт Бакула — американський телевізійний актор.
 Скотт Захарі — американський актор.
 Марта Скотт — американська акторка.
 Скотт Мекловіц — американський актор.
 Скотт Менвілл — американський голосовий актор.
 Скотт Рудін — американський кіно- і театральний продюсер.

Письменники, видавці, критики 
 Орсон Скотт Кард — американський письменник-фантаст.
 Скотт Вулф — американський теле-актор.
 Скотт Лоуелл — американський актор, що прославився виконанням ролі гея Теодора Шмідта в серіалі «Близькі друзі».
 Скотт Сміт — американський письменник і сценарист, автор романів жахів, трилерів.
 Френсіс Скотт Фіцджеральд (1896—1940) — американський письменник.

Спортсмени 
 Скотт Бреннан — австралійський веслувальник, олімпійський чемпіон.
 Скотт Гомес — американський хокеїст, центральний нападник.
 Скотт Еванс — ірландський бадмінтоніст.
 Скотт Лаго — американський сноубордист, спеціаліст із хаф-пайпу, призер Олімпійських ігор.
 Скотт Мелланбі — канадський хокеїст, правий нападник.
 Скотт Моїр — канадський фігурист, що виступає у танцях на льоду в парі з Тессою Верчу.
 Скотт Тузинські — американський волейболіст, олімпійський чемпіон.
 Скотт Спід — американський автогонщик, пілот Формули-1.
 Скотт Фішер — американський альпініст та гід, перший американець, що підкорив вершину Лхоцзе — четверту за висотою гору в світі.
 Скотт Френдсен — канадський веслувальник, олімпійський медаліст.
 Скотт Чіпперфілд — австралійський футболіст, гравець швейцарського «Базеля» та Збірної Австралії.

Науковці, дослідники 
 Дуглас Скотт Фальконер — британський генетик і натураліст, найбільш відомий за свої роботи з кількісної генетики.
 Йоан Скотт Еріугена — філософ часів формування схоластики.
 Скотт Шеппард — астроном факультету земного магнетизму інституту Карнегі.
 Чарлз Скотт Шеррінгтон — (1852—1952) британський вчений в галузі фізіології і нейробіології, лауреат Нобелівської премії з фізіології та медицини в 1932 р.

Підприємці 
 Скотт Міллер — американський підприємець, найбільш відомий як засновник компанії Apogee Software, Ltd. (3D Realms).

Прізвище

Персони

Музиканти та виконавці 
 Гіларі Скотт (співачка) — американська співачка в стилі кантрі.
 Калум Скотт (англ. Calum Scott; нар. 1988) — англійський співак і автор пісень.

Кіноіндустрія 
 Адам Скотт (1973) — американський актор, комік, продюсер і подкастер.
 Гіларі Скотт — американська порноакторка.
 Джордж Кемпбелл Скотт — американський актор.
 Мейбл Жюльєнна Скотт (1892—1976) — американська кіноактриса епохи німого кіно.
 Тоні Скотт (1944—2012) — англійський кінорежисер і продюсер.
 Рендольф Скотт (1898—1987) — американський актор.
 Рідлі Скотт — англійський кінорежисер і продюсер.
 Шон Вільям Скотт — американський актор.

Письменники, видавці, критики 
 Вальтер Скотт — англійський та шотландський поет, письменник, біограф і романіст.
 Джон Волтер Скотт — англійський та американський письменник, видавець, філателіст.
 Леон Скотт — паризький видавець, книготорговець та бібліотекар.

Спортсмени 
 Алекс Скотт — шотландський футболіст
 Барбара Енн Скотт — канадська фігуристка
 Дезіре Скотт — канадська футболістка
 Деніелл Скотт-Арруда — американська волейболістка, олімпійська медалістка.
 Денніс Скотт — американський баскетболіст, форвард.
 Джекі Скотт (1933—1978) — північноірландський футболіст. Учасник ЧС-1958.
 Лорі Скотт — англійський футболіст, тренер. Учасник ЧС-1950.
 Марк Скотт — англійський легкоатлет, який спеціалізується в бігу на довгі дистанції.
 Стівен Скотт — британський стрілець, олімпійський медаліст.
 Тревіс Скотт — канадський хокеїст, воротар.

Астронавти 
 Девід Скотт — астронавт, командир космічного корабля Аполлон-15. Один з 12 людей, які побували на Місяці.

Науковці, дослідники 
 Роберт Фолкон Скотт — британський дослідник Антарктиди
 Дюкенфілд Генрі Скотт — британський ботанік

Політики, військові 
 Вінфілд Скотт — генерал армії США, дипломат і кандидат у президенти від Партії вігів.

Персонажі 
 Монтгомері Скотт — вигаданий шотландський інженер, персонаж науково-фантастичного телевізійного серіалу «Зоряний шлях: Оригінальний серіал».

Адміністративні одиниці



Округи 
 Скотт (округ, Айова) — округ у штаті Айова
 Скотт (округ, Арканзас) — округ у штаті Арканзас
 Скотт (округ, Вірджинія) — округ у штаті Вірджинія
 Скотт (округ, Іллінойс) — округ у штаті Іллінойс
 Скотт (округ, Індіана) — округ у штаті Індіана
 Скотт (округ, Канзас) — округ у штаті Канзас
 Скотт (округ, Кентуккі) — округ у штаті Кентуккі
 Скотт (округ, Міннесота) — округ у штаті Міннесота
 Скотт (округ, Міссісіпі) — округ у штаті Міссісіпі
 Скотт (округ, Міссурі) — округ у штаті Міссурі
 Скотт (округ, Теннессі) — округ у штаті Теннессі

Населені пункти 
 Скотт — місто, штат Луїзіана
 Скотт — місто, штат Нью-Йорк
 Скотт — місто в окрузі Браун, штат Вісконсин
 Скотт — місто в окрузі Бернетт, штат Вісконсин
 Скотт — місто в окрузі Колумбія, штат Вісконсин
 Скотт — місто в окрузі Кроуфорд, штат Вісконсин
 Скотт — місто в окрузі Лінкольн, штат Вісконсин
 Скотт — місто в окрузі Монро, штат Вісконсин
 Скотт — місто в окрузі Шебойґан, штат Вісконсин
 Скотт — селище, штат Огайо
 Скотт Тауншип — селище в окрузі Аллегені, штат Пенсільванія
 Скотт Тауншип — селище в окрузі Колумбія, штат Пенсильванія
 Скотт Тауншип — селище в окрузі Лекаванна, штат Пенсильванія
 Скотт Тауншип — селище в окрузі Лоуренс, штат Пенсильванія
 Скотт Тауншип — селище в окрузі Вейн, штат Пенсильванія
 Скотт — переписна місцевість, штат Арканзас

Фільми 
 Скотт Пілігрим проти всіх — фільм режисера Едгара Райта, знятий за мотивами однойменної серії коміксів Браяна Лі О'Меллі.

Астрономія 
 876 Скотт — астероїд головного поясу.

Посилання 
 
Англійські прізвища